Оржехов може бити:

 Оржехов (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Оржехов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Оржехов (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Оржехов (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република